Il singolare del Japan Open Tennis Championships 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Kenneth Carlsen era il detentore del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro Hyung-Taik Lee.

Rainer Schüttler ha battuto in finale 7–6 (7–5), 6–2 Sébastien Grosjean.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Japan Open Tennis Championships 2003
ATP Tour 2003